Francuskie miasta:
 Temple (Żyronda) – miasto w regionie Akwitania
 Temple (Loir-et-Cher) – miasto w Regionie Centralnym

Miejscowości w USA:
 Temple – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Carroll
 Temple – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cotton
 Temple – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
 Temple – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Temple – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Temple – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks

Gminy w USA:
 Temple (ang. Temple Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Temple (ang. Temple Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough

Stacje metra:
 Temple – stacja metra w Londynie
 Temple – stacja metra w Paryżu

Inne:
 więzienie Temple w Paryżu
 Shirley Temple
W Wielkiej Brytanii:
 Temple – miejscowość w Kornwalii (Anglia)